Francesco Tavano – calciatore italiano
 Sisto Tavano – calciatore italiano